14-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 17 жовтня по 11 листопада 1945 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 16 шахістів. Після 4 туру турнір покинув Борис Ратнер, тому його результати не враховувалися.

Набравши 11 очок із 14 можливих (+10-2=2) чемпіоном України вперше (всього п'ять) став киянин Анатолій Банник . Друге місце посів М.Лубенський (10 очок), набравши по 9 очок третє-четверте місця розділили Борис Гольденов та Абрам Кофман.

На турнірі було зіграно 109 партій із запланованих 120 (11 партій за участю Бориса Ратнера не були зіграні). Зі 105 офіційно зіграних партій — 82 закінчилися перемогою однієї зі сторін (78,1 %), а 23 партії завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1945 у шахах
1945 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів